Eometatheria — надряд сумчастих підряду Австралодельфи (Australidelphia). Включає у себе всі види сучасних сумчастих, що мешкають в Австралії та Океанії.

Філогенія 
 --o Надряд Eometatheria - (Simpson, 1970)
     |-o Ряд Notoryctemorphia - (Kirsch, 1977)
     | `-o Родина Notoryctidae - Ogilby, 1892
     |-o Ряд Yalkaparidontia - Archer et al., 1988 (†)
     | `-o Родина Yalkaparidontidae - Archer et al., 1988 (†)
     |-o Гранряд Dasyuromorphia - (Gill, 1872)
     | `-o Ряд Dasyuromorphia - (Gill, 1872)
     |   |-o Родина Dasyuridae - (Goldfuss, 1820)
     |   |-o Родина Myrmecobiidae - Waterhouse, 1841
     |   `-o Родина Thylacinidae - Bonaparte, 1838 (†)
     `-o Гранряд Syndactyli - (Gill, 1871)
       |-o Ряд Diprotodontia - Owen, 1866 
       | |-o Родина Palorchestidae - (Tate, 1948) (†)
       | |-o Родина Tarsipedidae - Gervais & Verreaux, 1842 
       | |-o Родина Thylacoleonidae - Gill, 1872 (†)
       | |-o Родина Wynyardiidae - Osgood, 1921 (†)
       | |-o Надродина Phalangeroidea - (Thomas, 1888)
       | | |-o Родина Acrobatidae - Aplin, 1987 
       | | |-o Родина Burramyidae - Broom, 1898
       | | |-o Родина Ektopodontidae - Stirton et al., 1967 (†)
       | | |-o Родина Macropodidae - (Gray, 1821) 
       | | |-o Родина Miralinidae - Woodburne et al., 1987 (†)
       | | |-o Родина Petauridae - (Bonaparte, 1838)
       | | |-o Родина Phalangeridae - Thomas, 1888
       | | |-o Родина Phascolarctidae - Owen, 1839 
       | | `-o Родина Pilkipildridae - Archer et al., 1987 (†)
       | `-o Надродина Vombatoidea - (Burnett, 1830)
       |   |-o Родина Diprotodontidae - Gill, 1872 (†)
       |   |-o Родина Ilariidae - Tedford & Woodburne, 1987 (†)
       |   `-o Родина Vombatidae - Burnett, 1829
       `-o Ряд Peramelemorphia - (Kirsch, 1968)
         |-o Родина Peramelidae - (Gray, 1825)
         `-o Родина Peroryctidae - Archer et al., 1989

Посилання 
 Brands, S.J. (comp.) 1989–2005. Systema Naturae 2000. The Taxonomicon . Universal Taxonomic Services, Ámsterdam, Holanda. Acceso: 4 de octubre de 2007.
 McKenna, M.C., y Bell, S.K. (1997), Classification of Mammals Above the Species Level., Columbia University Press, New York. 0-231-11013-8.

Сумчасті